Östra station används som lokalt namn på den östra av järnvägsstationerna på orter med två eller flera stationer. Kan förkortas "Xstad Ö" eller "Xstads östra".

Sverige
 Abisko östra station
 Lunds östra station
 Karlstads östra station
 Norrköpings östra station
 Stockholms östra station
 Uddevalla östra station
 Umeå östra station
 Uppsala östra station

Tyskland
Den tyska termen är Ostbahnhof och kan avse:

Berlin Ostbahnhof – en järnvägsstation i Berlin för fjärrtågtrafik
Bahnhof München Ost – en av Münchens tre fjärrtågsstationer
Frankfurt (Main) Ostbahnhof 
Bahnhof Hildesheim Ost 
Bahnhof Wiesbaden Ost

Andra länder
 Østbanegården, Köpenhamn
 Keleti pályaudvar (Östra järnvägsstation), Budapest
 Østbanestasjonen, Oslo
 Paris-Est järnvägsstation

Järnvägsstationer